Думитре́ску () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Думитреску, Александру (род. 1988) — румынский гребец-каноист.
  (1902—1991) — румынский археолог.
 Думитреску, Георге (1914—1996) — румынский композитор, дирижёр, скрипач и педагог.
 Думитреску, Даниэль (род. 1968) — румынский боксёр.
 Думитреску, Илие (род. 1969) — румынский футболист.
 
 Думитреску, Константин (род. 1931) — румынский боксёр.
 Думитреску, Константин Тику (1928—2008) — румынский общественно-политический деятель.
 Думитреску, Лиана (1973—2011) — румынский политик и юрист.
 Думитреску, Петре (1882—1950) — румынский военачальник.
 Думитреску, Роксана (род. 1967) — румынская фехтовальщица-рапиристка, призёр Олимпийских игр.
 Думитреску, Янку (род. 1944) — румынский композитор.

схожие фамилии 
 Димитреску